Scar Symmetry — шведская мелодик дэт-метал группа из Авесты, лен Даларна, появившаяся в 2004 году. В настоящее время сотрудничают с лейблом Nuclear Blast Records.

Своеобразной «визитной карточкой» группы является очень широкое использование клавишных и синтезаторов вкупе с тяжёлыми гитарами и мощной ритм-секцией. Это придаёт звучанию Scar Symmetry особенный контраст мелодики и агрессивности. Лирика группы часто затрагивает такие сложные темы, как философия, мистицизм, космос, подсознание.

Биография

Создание и альбом Symmetric in Design 
Инициатором создания Scar Symmetry выступил владелец звукозаписывающей студии Йонас Кьеллгрен. В 2004 году он предложил Хенрику Ольссону из Altered Aeon, в тот момент пользовавшихся этой студией, создать группу. Хенрик согласился занять место барабанщика и пригласил Пера Нильсона, также из Altered Aeon, в качестве второго гитариста. Через непродолжительное время к группе присоединились вокалист Кристиан Альвестам и басист Кеннет Сейл. Новообразованная группа записала своё первое демо, композицию «Seeds of Rebellion», которое помогло Scar Symmetry заключить контракт с Cold Records (филиалом Metal Blade Records).
В июне 2005 Scar Symmetry записывает дебютный альбом Symmetric in Design, за которым последовали выступления на фестивалях в Европе с такими группами как Soilwork, Hypocrisy и One Man Army.

Pitch Black Progress 
В июне 2006 группа объявила о том, что теперь работает с Nuclear Blast Records. Под этим лейблом Scar Symmetry выпускают свой второй альбом Pitch Black Progress и вновь отправляется в тур — по Европе с Communic в рамках Waves of Pitch Black Decay Tour 2006 и по Америке с пионерами мелодик дэта, группами Dark Tranquillity и The Haunted. В сентябре 2007 группа участвует в другом туре по Северной Америке — «Live Consternation Tour» — с хедлайнерами Katatonia, Insomnium, и Swallow the Sun.

Holographic Universe и новые вокалисты 
Третий альбом группы, Holographic Universe, был выпущен 20 июня 2008 года. Против обыкновения Scar Symmetry не отправились в тур, а 11 сентября объявили, что группу из-за конфликтов и расхождений во взглядах на творчество покинул вокалист Кристиан Альвестам. Вскоре группа нашла ему замену и в октябре объявила о двух новых вокалистах — Роберте Карлсоне (гроул) и Ларсе Палмквисте (чистый вокал).

Dark Matter Dimensions 
Четвёртый альбом группы, Dark Matter Dimensions, был выпущен 2 октября 2009 года в Европе и 10 октября 2009 года в США и стал первым альбомом, записанным с новыми вокалистами.

The Unseen Empire 
Релиз пятого альбома группы под названием The Unseen Empire состоялся 15 апреля 2011 года в Европе. Альбом включает в себя 9 треков общей продолжительностью 43 минуты.

Состав группы

Текущие участники 
 Роберт Карлсон (Roberth Karlsson) — гроул
 Ларс Пальмквист (Lars Palmqvist) — чистый вокал
 Пер Нильсон (Per Nilsson) − гитара, бэк-вокал, клавишные
 Кеннет Сейль (Kenneth Seil) − бас-гитара
 Хенрик Ольссон (Henrik Ohlsson) − ударные, тексты песен

Бывшие участники 
 Кристиан Эльвестам (Christian Älvestam) — вокал (до 2008)
 Йонас Кьельгрен (Jonas Kjellgren) − гитара, клавишные, бэк-вокал, программирование (2004-2013)

Дискография

Альбомы

Видеография 
 «The Illusionist» (2006)
 «The Illusionist» (вторая версия) (2006)
 «Morphogenesis» (2008)
 «Noumenon And Phenomenon» (2009)
 «Ascension Chamber» (2009)
 «The Iconoclast» (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Scar Symmetry на Facebook
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Метал-группы Швеции
Мелодик-дэт-метал-группы Швеции